Ел Сантуарио има више значења:

 Ел Сантуарио (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Сантуарио (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Сантуарио (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сантуарио (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сантуарио (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сантуарио (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сантуарио (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сантуарио (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сантуарио (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сантуарио (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сантуарио (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сантуарио, Сантуарио дел Саградо Коразон (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сантуарио (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Сантуарио (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сантуарио (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сантуарио (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сантуарио (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сантуарио, Барио Нуево (Тотутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сантуарио (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику